

Skilanglauf 18 km 

Datum: Dienstag, 16. Februar 1937

Teilnehmer: 70 genannt; 48+ gestartet; 44 gewertet;

Quellen 18 km 
 Morsom og småkupert løype i dagens 18 km. renn, Aftenposten (norwegisch) vom 16. Februar 1937, S. 8, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Lars Bergendahl vant 17 (sic!) km. i Chamonix, Aftenposten, Abendausgabe, (norwegisch) vom 16. Februar 1937, S. 1–2, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 En dramatisk skildring av de spennende minutter under gårsdagens langrennn, Aftenposten (norwegisch) vom 17. Februar 1937, S. 9, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 15. Februar 1937, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Resultater, Sportsmanden (norwegisch) vom 17. Februar 1937, S. 11, in Deichmanske bibliotek, Oslo

Dauerlauf 50 km 

Datum: Donnerstag, 18. Februar 1937

Teilnehmer: 45 genannt; 23 gestartet; 18 gewertet;

Die abschließenden 50 km sahen eine starke Revanche für das finnische Team, wobei der elegante Pekka Niemi eine Klasse für sich war. Vincenzo Demetz ließ der starken italienischen Staffel eine weitere Bronzemedaille folgen.

Quellen 50 km 
 Finsk dobbeltseier i dagens 50. km, Aftenposten, Abendausgabe, (norwegisch) vom 18. Februar 1937, S. 1–2, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Alle tiders mest chanseartede ga stor og fortjent finsk triumf i VM's 50 km, Sportsmanden (norwegisch) vom 19. Februar 1937, S. 2, 11, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Femmilens startlista, Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 18. Februar 1937, S. 14.
 Niemi och Karppinen främst på femmilen, Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 19. Februar 1937, S. 15.

4 × 10 km Staffel 

Datum: Freitag, 12. Februar 1937;

Teilnehmer: 9 Mannschaften gemeldet; 8 gestartet; 8 gewertet

Das finnische Team war nach den Siegen 1934, 1935 und 1936 hoher Favorit. Sven Hansson ("Lima-Hansson") brachte Schweden auf der ersten Runde in Führung, während Pekka Niemi ungewöhnlich schwerfällig wirkte. Die große Überraschung war aber der zweite Platz von Giulio Gerardi. Oskar Fredriksen brachte Norwegen auf der nächsten Runde in Führung, obwohl Klaes Karppinen stark aufholte. Auf der dritten Strecke zeigte der neue finnische Star Jussi Kurikkala ein starkes Rennen und übernahm die Führung von Sigurd Røen. Wenige Tage später wurde er Weltmeister in der Nordischen Kombination. In der letzten Runde ergab sich ein taktischer Kampf zwischen Kalle Jalkanen, der im Jahr zuvor bei den Olympischen Spielen die scheinbar uneinholbaren Norweger noch überholt hatte, und Lars Bergendahl, dem Neffen des legendären Lauritz Bergendahl. Zum ersten, wenn auch nicht letzten Mal in der Staffelgeschichte, unternahmen die Spitzenreiter Stehversuche von 10 bis 15 Sekunden, ehe Jalkanen des Wartens überdrüssig wurde. Ungefähr einen Kilometer spielte setzte sich Bergendahl ab, als er mit vollem Tempo bergauf lief und genügend Vorsprung für das folgende abwechslungsreiche Gelände erreichte.

Quellen 4 × 10 km Staffel 
 Foran stafettløpet i Chamonix i dag, Aftenposten (norwegisch) vom 13. Februar 1937, S. 8, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Norge vant stafetten, Aftenposten, Abendausgabe, (norwegisch) vom 13. Februar 1937, S. 1–2, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Elleve kapitler om det spennende stafettløp - da Norge og Bergendahl tok REVANCHE for Garmisch-nederlaget over Finnland og Jalkanen, Sportsmanden (norwegisch) vom 15. Februar 1937, S. 3, 12, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Løypa ut av Sørkedalen, Lars Bergendahl, Oslo: Aschehoug, S. 66–69.(norwegisch) In Nasjonalbiblioteket, Norwegen. Only accessible inside Norway.

Skilanglauf
Skilanglaufwettbewerb